Лёгкая бронемашина Тип 94 (), «TK» (от  — «специальный трактор») — японский малый танк 1930-х годов, по западной классификации относится к танкеткам. Разработан в 1931—1933 годах инженерами Токийской газовой и электрической компании («Гасуден»), прежде всего как бронированный тягач и транспорт для снабжения фронтовых частей или отдалённых гарнизонов. Серийно производился с 1935 по 1940 год, всего было выпущено 823 танка этого типа. Тип 94 применялся в боях в Китае в 1930-х годах, причём помимо своей изначальной роли, оказался эффективен и для выполнения разведывательно-дозорных задач и поддержки пехоты. Применялся в боях Второй мировой войны, хотя к тому времени был в основном вытеснен более совершенным малым танком «Те-Ке». После войны, некоторое количество танков Тип 94 было передано победителями войскам Гоминьдана и НОАК, которые использовали их в гражданской войне. Стоимость производства одного танка составляла около ¥50 тыс.

История создания

Конструкция 
Компоновка танка с передним расположением двигателя, отделение управления объединено с боевым. Экипаж состоял из двух человек — механика-водителя, расположенного в рубке в передней части корпуса, справа от двигательного отделения, и командира-стрелка, размещавшегося в башне.
Корпус танка собирался на каркасе из подкладных листов и уголков при помощи заклёпок. Толщина сильно наклонённого лобового листа и маски пулемёта — 12 мм, кормового листа — 10 мм, стенок башни и бортов корпуса — 8 мм, крыши и днища — 4 мм. Посадка и высадка экипажа осуществлялись через люк в кормовой части машины.

Единственным вооружением танка являлся размещённый в башне 6,5-мм пулемёт Тип 91, боекомплект которого составлял 1650 патронов. С 1938 года, в связи со сменой ружейно-пулемётного калибра в японской армии, он заменялся 7,7-мм пулемётом Тип 97. Проводились эксперименты с оснащением танка спаренными пулемётами, но из-за крайне малого объёма башни развития они не получили.

Двигательной установкой танка являлся рядный 4-цилиндровый карбюраторный двигатель «Мицубиси» Тип 94, мощностью 32 л.с.

Подвеска танка выполнялась по ставшей стандартом для японских танков системе Т.Хара — опорные катки попарно блокировались на балансирах, при помощи системы рычагов и тяг соединённых с цилиндрическими спиральными пружинами, размещёнными в горизонтальных трубах по бокам корпуса. Гусеницы стальные мелкозвенчатые, с двумя гребнями, шириной 160 мм.

Модификации

Машины на базе «Тэ-Кэ»

Использовался 
 
  — 10 танков

Боевое применение 
Несколько танков входили в состав каждой японской пехотной дивизии. Применялись в том числе на Яве, в Бирме, а также против нидерландских войск в колониях этой страны в Азии.

Оценка машины 
Машина в своем классе вполне удачная: наличие башни, достаточная для танкетки бронезащита, скорость 40 км/ч и запас хода на 200 км. Из минусов стоит выделить слабое вооружение -- всего 1 пулемет винтовочного калибра. В целом машина была достаточно эффективна в качестве бронированного тягача и разведчика.

Где можно увидеть 

До нашего времени сохранилось не менее 5 танков Тип 94.

 В экспозиции Парка "Патриот", Кубинка, Московская область. Тип 94 ранней версии, серийный номер 82.
 Частная коллекция Кевина Уиткрофта, Уигстон-Магна, Лестершир. Тип 94 поздней версии. Ранее принадлежал австралийскому коллекционеру Кену Хагсу.
 В экспозиции Танкового музея Китая, Пекин.
 В собрании музея 542-й армейской бригады, военная база Хукоу. Хукоу, Синьчжу.
 В экспозиции Военного Мемориала Австралии, Канберра. Тип 94 ранней версии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тип 94 на www.wwiivehicles.com 
 Тип 94 на IJA Page 

Танки по алфавиту
Танки Японии периода Второй мировой войны
Малые танки
Танки Японо-китайской войны (1937—1945)
Танки боёв на Халхин-Голе
Танки Гражданской войны в Китае
94
Танки с бензиновым двигателем